Куликовское сельское поселение или муниципальное образование «Куликовское» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Красноборском муниципальном районе Архангельской области России.

Соответствует административно-территориальной единице в Красноборском районе — Куликовскому сельсовету.

Административный центр — посёлок Куликово.

География 
Куликовское сельское поселение находится на востоке Красноборского района Архангельской области, на берегах реки Уфтюга.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Ранее, эта территория входила в состав Двинской трети Устюжского уезда Архангелогородской губернии, затем — в состав Красноборского уезда.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 8 населённых пунктов.

См. также 
 Список населённых пунктов Красноборского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Куликовская узкоколейная железная дорога

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010, возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года)
 Красноборский район/Подчинённые пункты Петраковского сельсовета (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах)
 Н. Гуркина: Старообрядцы // Заря, 26-08-04 (1999)
 Куликовское поселение на карте Wikimapia
 Топографическая карта P-38-81,82. Куликово

Сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Красноборского района